La gara dei 50 metri stile libero maschili degli Europei 2018 si è svolta l'8 e 9 agosto 2018.

Podio

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo (RM), il record europeo (EU) e il record dei campionati (RC) erano i seguenti.

Risultati

Batterie

Semifinali

Spareggio

Finale

Collegamenti esterni

  Scheda 
  Partecipanti
  Risultati delle batterie
  Risultati delle semifinali
  Risultati dello spareggio
  Risultati della finale

50 stile libero M